Hamra kyrka kan avse:

Hamra kyrka, Dalarna – en kyrkobyggnad i Hamra
Hamra kyrka, Gotland – en kyrkobyggnad på Storsudret, Gotland